Der Name Baucis bezeichnet:

 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Philemon und Baucis
 einen Asteroiden, siehe (172) Baucis